Adrien Duvillard (1969-), skieur alpin français ;
 Adrien Duvillard (1934-2017), skieur alpin français ;
 Emmanuel-Étienne Duvillard (1775-1832), économiste suisse ;
 François Louis Duvillard (1748-1836), homme politique suisse ;
 Henri Duvillard (1910-2001), homme politique français ;
 Henri Duvillard (1947-), skieur alpin français ;
 Robin Duvillard (1983-), skieur de fond français ;
 Sophie Lefranc-Duvillard (1971-2017), skieuse alpine française.
Homonymie de patronyme